St. Antonius Einsiedler oder St. Antonius der Einsiedler ist der Name folgender Kirchen:

in Nordrhein-Westfalen:
 St. Antonius Einsiedler (Allendorf), Hochsauerlandkreis
 St. Antonius Einsiedler (Braunshausen), Hochsauerlandkreis
 St. Antonius Einsiedler (Bremke), Hochsauerlandkreis
 St. Antonius Einsiedler (Eisborn), Märkischer Kreis
 St. Antonius Einsiedler (Gerlingen), Kreis Olpe
 St. Antonius Einsiedler (Grevenstein), Hochsauerlandkreis
 St. Antonius Einsiedler (Halingen), Märkischer Kreis
 St. Antonius Einsiedler (Heggen), Kreis Olpe
 St. Antonius Einsiedler (Iseringhausen), Kreis Olpe
 St. Antonius der Einsiedler (Kreuzberg), Kreis Euskirchen
 St. Antonius Einsiedler (Langscheid), Hochsauerlandkreis

Sonstige:
 St. Antonius Einsiedler (Obererthal), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 St. Antonius der Einsiedler (Kersch), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 St. Antonius d. Einsiedler u. St. Placidus (Dipperz), Landkreis Fulda, Hessen
 Filialkirche hl. Antonius der Einsiedler (Bachholz), Gemeinde Eibiswald, Steiermark